Traverso ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Traverso (* 1957), italienischer Historiker
 Jorge Traverso (* 1947), uruguayischer Journalist, Rundfunk- und Fernsehmoderator

Traverso bezeichnet:
 Triebzug der Schweizerischen Südostbahn, siehe Stadler Flirt